De Wereldbeker schaatsen 2007-2008 gaat voor de 1500 meter rijders van start in Salt Lake City. Dit gebeurt op 9 november 2007 in de Verenigde Staten. De andere wedstrijden vinden plaats in Calgary, Kolomna, Heerenveen, Hamar, Baselga di Pinè en tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen.

Kalender

Podia

Eindstand  

- = geen deelname
0 = geen punten

Man 1500
2007/08